XVI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Warszawa – Berlin w dniach 9-25 maja 1963 roku. Do 15-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2558 km, wystartowało 115 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (9 maja 1963), dookoła Pragi (123 km)

II etap, (10 maja 1963), Praga – Brno (220 km)

III etap, (11 maja 1963), Hustopeče – Bratysława (109 km), jazda drużynowa na czas

IV etap, (12 maja 1963), Bratysława – Bańska Bystrzyca (209 km)

V etap, (13 maja 1963), Zwoleń – Koszyce (221 km)

VI etap, (15 maja 1963), Preszów – Rzeszów (185 km)

VII etap, (16 maja 1963), dookoła Warszawy (135 km)

VIII etap, (17 maja 1963), Warszawa – Toruń (220 km)

IX etap, (18 maja 1963), Toruń – Poznań (144 km)

X etap, (19 maja 1963), Poznań – Zielona Góra (123 km)

XI etap, (21 maja 1963), Zielona Góra – Görlitz (175 km)

XII etap, (22 maja 1963), Budziszyn – Drezno (57 km), jazda indywidualna na czas

XIII etap, (23 maja 1963), Drezno – Erfurt (245 km)

XIV etap, (24 maja 1963), Erfurt – Magdeburg (207 km)

XV etap, (25 maja 1963), Magdeburg – Berlin (185 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 216-220.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1963 w Europie
1963 w polskim sporcie
1963